bawoły – ssaki parzystokopytne z rodziny krętorogich:
 bawół afrykański 
 bawół domowy 
 arni azjatycki 
 bawół leśny 
 bawół mindorski
 Bawół I – herb szlachecki
 Bawół II – herb szlachecki
 Bawół – dawna wieś pod Krakowem

3 cieki w Polsce
 Bawół – rzeka, dopływ Meszny, na Wysoczyźnie Kaliskiej
 Bawół – rzeka, dopływ Warty
 Bawół – struga, dopływ Żabianki

Zobacz też 

 Zodiak chiński

Przypisy